

Cinema 
 Black Water – film del 2007 diretto da David Nerlich
 Black Water – film del 2018 diretto da Pasha Patriki

Letteratura 
 Acqua nera (Black Water) – romanzo di Joyce Carol Oates del 1992
 Acque nere (Black Water) – romanzo di T. Jefferson Parker del 2002

Musica 
 Black Water – singolo dei The Doobie Brothers del 1974, dall'album What Were Once Vices Are Now Habits
 Black Water – mixtape della cantante Tinashe, pubblicato nel 2013